Lipton International Players Championships 1988 var den fjerde udgave den turnering, som senere udviklede sig til Miami Open. Turneringen blev afviklet i perioden 14. - 27. marts 1988 på et midligertidigt anlæg i Crandon Park i Key Biscayne, Florida, USA.

Turneringen bestod af en herresinglerække med 128 spillere og en herredoublerække med 64 par, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1988, en damesinglerække med 128 spillere og en damedoublerække med 64 par, der var en del af WTA Tour 1988 samt en mixed double-række. I herresingleturneringen blev alle kampene spillet bedst af fem sæt, i herredoublerækken blev der spillet bedst af fem sæt fra semifinalerne og frem, mens de øvrige rækker blev spillet bedst af tre sæt.

I herresinglefinalen besejrede Mats Wilander Jimmy Connors med 6–4, 4–6, 6–4, 6–4. Damesinglefinalen var for tredje år i træk et opgør mellem Chris Evert og Steffi Graf, og for andet år træk kunne Steffi Graf trække sig sejrrigt tilbage, denne gang med cifrene 6–4, 6–4. Herredoubletitlen blev vundet af John Fitzgerald og Anders Järryd, der vandt med 7–6, 6–1, 7–5 over Ken Flach og Robert Seguso, som dermed tabte i finalen i Miami for andet år i træk. I damedouble vandt Steffi Graf og Gabriela Sabatini i finalen over Gigi Fernández og Zina Garrison med 7–6(6), 6–3. Og sidst men ikke mindst gik mixed double-titlen til Michiel Schapers og Ann Henricksson, der besejrede Jim Pugh og Jana Novotná i finalen med 6–4, 6–4.

Finaler

Resultater

Herresingle

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle

Fjerde runde, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damedouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger

Resultater 
ATP Tour – Scores archive – Miami 1988 
WTA - Archive - Miami 1988 

Grand prix-serien i tennis 1988
WTA Tour 1988
1988